Воинское звание сухопутных войск Аргентины — определяет положение (права, обязанности) военных сухопутных войск Аргентины по отношению к другим военным. Воинское звание присваивается гражданам как признание их заслуг, особых отличий, служебной квалификации.

Знаками различия военнослужащих по званию в армии Аргентины являются погоны, а для военнослужащих добровольческих подразделений — нашивка на рукаве.

Описание 
Для военнослужащих армии Аргентины знаками различия являются погоны. На погонах младшего и старшего офицерского состава до полковника включительно погоны не имеют канта. От звания Старший полковник до генерала (4-хзвездный генерал) погоны имеют красный кант по периметру.

Звезды на погонах выполнены в виде стилизованного изображения солнца, на погонах от майора и выше — золотого цвета, на погонах младших офицеров — серебристого цвета.

От звания Старший полковник до генерала (4-хзвездный генерал) имеют также на лацканах форменной верхней одежды (пальто) венок из золотых листьев.

Самым высшим званием в армии Аргентины является звание генерал-капитан. Этим званием обладали Хосе Франсиско де Сан-Мартин и Маторрас и Бернардино де ла Тринидад Гонсалес Ривадавия и Ривадавия.

Воинские звания и знаки различия

Офицерские звания и знаки различия 

Звание Старший полковник является почетным званием для полковников с длинными сроками службы в звании полковника. Также звание может присваиваться полковникам, имеющим перспективы карьерного роста при отсутствии вакансии на замещение должности командира бригады или иной должности, соответствующей командиру бригады.

Звания и знаки различия сержантского состава

Звания и знаки различия волонтеров

См. также 
 Воинское звание
 Знаки различия военно-морских сил Аргентины
 Знаки различия военно-воздушных сил Аргентины
 Сухопутные войска Аргентины
 Вооружённые силы Аргентины

Примечания 

Аргентина
Воинские звания Аргентины